Horvátország
Kosna, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Lengyelország
Kośna, falu Kleszczele községben, Hajnówka megyében, a Podlasiei vajdaságban

 Románia
Kosna, községközpont Suceava megyében